Pöpperl ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Pöpperl (* 1927), deutscher Kameramann
 Anna Pöpperl (1920–2002), österreichische Politikerin (SPÖ)